Jenő Bajza (1840-1846) – scrittore ungherese
 József Bajza (1804-1858) – poeta e critico letterario ungherese
 Jozef Bajza (calciatore) (1950) – calciatore slovacco
 Pavol Bajza (1991) – calciatore slovacco